USS Howard — название двух кораблей ВМС США.

 USS Howard (DD-179) — эскадренный миноносец типа «Викс». На службе с 1920 по 1922 год. В 1940 году введён в строй как быстроходный тральщик USS Howard (DMS-7). В строю до 1945 года.
 USS Howard (DDG-83) — эсминец УРО типа «Арли Бёрк». В строю с 2001 года.